Edinburg puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
 Edinburg (Dakota del Norte) 
 Edinburg (Illinois)
 Edinburgh (Indiana)
 Edinburg (Maine)
 Edinburg (Misuri)
 Edinburg (Nueva York)
 Edinburg (Ohio)
 Edinburg (Texas) 
 Edinburg (Virginia)